Aleh este transliterarea din bielorusă pentru Алег, o formă a prenumelui masculin slav Oleg. Uneori este scris și Aleg.

Persoane notabile
Aleh Astrașapkin (n. 1992), handbalist bielorus
Aleh Beabenin (Oleg Bebenin), jurnalist bielorus
Aleh Cearneavski (n. 1970), fost fotbalist bielorus 
Aleh Iurenia, canotor bielorus
Aleh Loban (n. 1985), halterofil din Belarus
Aleh Konanau (Oleg Kononov) (n. 1966), antrenor și fost fotbalist bielorus
Aleh Kavaliov (Oleg Kovaliov; n. 1987), fotbalist bielorus
Aleh Kubareu (Oleg Kubarev) (n. 1966), antrenor și fost fotbalist bielorus
Aleh Mihalovici (n. 1989), wrestler din Belarus
Aleh Popel (n. 1983), fotbalist bielorus
Aleh Slauțin (Oleg Slautin; n. 1986), fotbalist bielorus
Aleh Șkabara (n. 1983), fotbalist bielorus
Aleh Verațila (Oleg Veretilo, n. 1988), fotbalist bielorus
Jo Aleh (n. 1986), sportiv din Noua Zeelandă, campion olimpic

Locuri
Aleh Negev (ebraică: עָלֶה נֶגֶב), sat de reabilitare din Israel
Pareh Aleh, sat din Iran

Prenume masculine slave